Dreyfus je priimek več znanih oseb:

 Alfred Dreyfus (1859—1935), francoski častnik
 Rene Dreyfus (1905—1993), francoski dirkač Formule 1